Le gouvernement Béavogui est le premier gouvernement guinéen dirigé par Louis Beavogui de sa création jusqu'à la mort du président Sekou Touré.

Historique 
Dirigé par le nouveau Premier ministre Louis Beavogui, il est le premier gouvernement de la Guinée indépendante.

Composition

Initiale (26 avril 1972)

Inspecteur

Remaniements

Notes et références 

1972 en politique
1972 en Guinée
Beavogui